44. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Salt Lake City, w USA w dniach 26–27 stycznia 2013 roku. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansie 500 i 1000 metrów. Do czwartego biegu awansowało najlepszych 24 zawodników po trzech startach.

Tytułu mistrzyni świata bronili: reprezentantka Chin Yu Jing wśród kobiet, oraz Holender Stefan Groothuis wśród mężczyzn. Tym razem najlepsi okazali się Heather Richardson z USA oraz Michel Mulder z Holandii.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 Wyniki poszczególnych biegów na stronie ISU 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
2013 w sportach zimowych
2013 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Salt Lake City
Łyżwiarstwo szybkie w Stanach Zjednoczonych